Села:
 Леонівка — Вінницька область, Крижопільський район
 Леонівка — Житомирська область, Житомирський район
 Леонівка — Житомирська область, Коростенський район
 Леонівка — Київська область, Іванківський район
 Леонівка — Київська область, Кагарлицький район
 Леонівка — Київська область, Макарівський район
 Леонівка — Чернігівська область, Семенівський район